Интегрираното обучение е форма на обучение на деца със специални образователни потребности (СОП), при която всяко от тях се обучава в масово училище, но по план, съобразен с индивидуалните му възможности. В България интегрираното обучение (ИО) е прието официално през 2003 г. То обхваща следните категории деца:
 с интелектуална недостатъчност;
 със зрителни увреждания;
 със слухови увреждания;
 с хронични заболявания;
 с говорни и езикови нарушения.

Приема се, че тези категории деца са със специални образователни потребности поради наличието на определени дефицити в различни сфери – познавателна, моторна, сензорна.

Главната цел на ИО е да постигне вграждане на децата със СОП в средата на техните връстници, а впоследствие – в обществото като цяло. Затова учебните часове се провеждат заедно с класа, който посещава съответното дете. В зависимост от дефицита, с него се провеждат индивидуални занимания от различни специалисти – специални педагози. Важна особеност на ИО е, че е насочено към индивидуалните възможности и интереси на децата със СОП. От тях не се изисква покриване на стандартите на обучение за съответния клас; дори и усвоили минимум от знания, те преминават в по-горен клас.

В страните от Европейския съюз ИО е въведено отдавна. Всяка от тях има изработена собствена система на интеграция, която отчита националната специфика.

Външни препратки 
 Реалности в процеса на приобщаване на деца със специфични образователни потребности 

Образование